

Лергуца () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.

Лергуца () — село у Кантемірському районі.